Fel a fejjel, magyar filmvígjáték: r.: Keleti Márton, fsz.: Latabár Kálmán (1954)
Fel a fejjel, francia film (2015)